Posavina (streek), een streek in Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina en Servië die vernoemd is naar de rivier de Sava (letterlijk: "Aan de Sava")
Brod-Posavina, een provincie van Kroatië
Posavina (kanton), een kanton in Bosnië en Herzegovina

Zie ook
Sava